Motel est un mot américain, composé de « moteur » et « hôtel », soit « hôtel des automobilistes », qui est initialement attribué à un unique bâtiment de chambres connectées dont chaque portes fait face à un parking ou à un secteur commun ou une série de petites cabines avec un stationnement commun. 

 Motel 6 est une chaîne d'hôtels américaine fondée en 1962 à Santa Barbara, Californie et détenue aujourd'hui par la multinationale française Accor

 Motel est un thriller horrifique réalisé par Nimród Antal en 2007.